Frogham – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Frogham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)